Николье () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Николье, Жан-Мишель (1966—1991) — французский военный, служивший добровольцем в Хорватских оборонительных силах во время войны в Хорватии.
 Николье, Клод (род. 1944) — швейцарский физик, лётчик, космонавт Европейского космического агентства.